Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Испании, Китая, Бельгии, Аргентины, Австралии, Польши, Эстонии и Словакии.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Австралия — Испания

Польша — Бельгия

Эстония — Аргентина

Словакия — Китай

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа